Rebollo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rebollo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Rebollo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar